42-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1997 Ballon d’Or)»
23 декабря 1997 года

Золотой мяч: 
 Роналдо

(первый раз)

< 41-я Церемонии вручения 43-я >
Золотой мяч 1997 года (фр. 1997 Ballon d’Or) — 42-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Церемония прошла 23 декабря 1997 года. Обладателем награды стал бразильский нападающий «Интернационале» Роналдо. Он стал первым бразильским футболистом и вторым игроком «Интернационале» (после Лотара Маттеуса в 1990 году) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 14 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 

 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1997 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1997 году